Peter Gröning (1561-1631) – burmistrz Stargardu
 Peter Gröning (ur. 1939) – niemiecki kolarz torowy, wicemistrz olimpijski